

Fumetti 
 Gangsta. – serie di fumetti

Musica 
 Gangsta – singolo dei Bell Biv DeVoe del 1993
 Gangsta – singolo di Lil' Mo del 2001
 Gangsta – singolo di Kat Dahlia del 2013
 Gangsta? – singolo di Tinchy Stryder del 2010
 Gangsta – singolo di Slim Thug del 2010
 Gangsta – singolo di Kehlani del 2016
 Gangsta – singolo di Benny Benassi del 2016

Pagine correlate 
Gangster (disambigua)